Ашё-ан-Амьенуа:

 Ашё-ан-Амьенуа — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Амьен.
 Ашё-ан-Амьенуа — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.